En zoologie et en paléontologie, le nom Craniata correspond à deux groupes d'animaux :
 les Craniata qui sont une classe ou un clade de Chordés ;
 les Craniata qui sont une classe de brachiopodes appelés précédemment « Craniformes ».